kkw – kodeks karny wykonawczy
 KKW – koalicyjny komitet wyborczy